Azuébar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Azuébar (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Azuébar (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar